La Pyramide de Sescheschet est une pyramide d'Égypte à Saqqarah.

Pyramide égyptienne de la VIe dynastie
Pyramide de Saqqarah
Index égyptologique